Das Interzonenturnier der Frauen 1979 in Alicante war ein Schachturnier, das im Oktober 1979 in Alicante (Spanien) stattfand.

Überblick 
Gertrude Baumstark deutscher Abstammung aus Rumänien belegte den geteilten 9. bis 10. Platz.

Kreuztabelle

Weblinks 
 World Chess Championship (Women) 1979 Alicante Interzonal Tournament auf mark-weeks.com (englisch)
 Einige Partien des Interzonenturnieres 1979 in Alicante auf 365chess.com (englisch)

1979
Schachveranstaltung 1979
Schachwettbewerb in Spanien
Sportveranstaltung in Alicante